El término Catón o Caton puede hacer referencia a:

Personajes

De la Antigua Roma 
Marco Porcio Catón, conocido como Catón el Viejo (Tusculum, 234 a. C. - Roma, 149 a. C.). Estadista, militar y literato romano. También conocido como el Antiguo o el Censor.
Marco Porcio Catón, conocido como Catón el Joven o Catón de Útica, (Roma, 95 a. C. - Útica, 46 a. C.). Político romano bisnieto de Catón el Viejo.
Marco Porcio Catón Saloniano, político romano, hijo de Catón el Censor.
Marco Porcio Catón Liciniano, político romano; hermanastro Saloniano.
Marco Porcio Catón (tribuno de la plebe), político romano; hijo de Marco Porcio Catón Saloniano.
Lucio Porcio Catón, político romano; hijo de Marco Porcio Catón Saloniano.
Marco Porcio Catón, político romano; hijo mayor de Marco Porcio Catón Liciniano, cónsul en el año 118 a. C..
Cayo Porcio Catón, político romano; hijo menor de Marco Porcio Catón Liciniano. cónsul en el año 114 a. C..
Dionisio Catón, poeta latino.
Valerio Catón, (n. 90 a. C.), poeta y gramático latino.

Contemporáneos 
Juan Deán Catón, magistrado y escritor estadounidense
Armando Fuentes Aguirre (Catón), escritor y periodista nacido el 8 de julio de 1938 en Saltillo, Coahuila, México.

Geografía
Caton (Devon), Inglaterra
Caton (Lancashire), Inglaterra
Caton, pueblo del Estado de Nueva York (Estados Unidos).

Música clásica
 Catón en Útica ópera con libreto de Pietro Metastasio y cuya música puede corresponder a los siguientes compositores:
Catón en Útica (Antonelli)
Catón en Útica (Bach)
Catón en Útica (Ciampi)
Catón en Útica (Händel)
Catón en Útica (Hasse)
Catón en Útica (Jommelli)
Catón en Útica (Leo)
Catón en Útica (Majo)
Catón en Útica (Ottani)
Catón en Útica (Paisiello)
Catón en Útica (Piccinni)
Catón en Útica (Vinci)
Catón en Útica (Vivaldi)
Catón en Útica (Winter)
o bien a algún otro del siguiente anexo:
Anexo: Óperas tituladas "Catón en Útica"